Futura può riferirsi a:

 Futura, film italiano del 2021 di Alice Rohrwacher, Francesco Munzi e Pietro Marcello
 Futura, film italiano del 2021 di Lamberto Sanfelice
 Futura, carattere tipografico